OGT steht für:

 Ohio Graduation Test
 OPAL Gastransport GmbH & Co. KG (OGT)
 Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand
 Oraler Glukosetoleranztest (OGT-Test)
 Order of Good Templars, siehe Guttempler

OGT